Kleut ist der Familienname folgender Personen:

 Goran D. Kleut (* 1975), australischer Schauspieler
 Nicola Kleut, jugoslawischer Diskuswerfer
 Tatjana Kleut, deutsche Filmemacherin